Ба́рхатные сезо́ны — международный фестиваль моды в Сочи. Проводится ежегодно в октябре в течение недели в Сочинском Доме моды и Сочинском Зимнем театре.

История 
 Фестиваль был основан в 1997 двумя «столпами» российской модной индустрии: Вячеславом Зайцевым и Людмилой Ивановой под девизом «Российский рынок — российскому товару.»
 В настоящее время фестиваль — «единое пространство для диалога представителей всех направлений fashion-индустрии в России — образовательных учреждений, занятых подготовкой специалистов для fashion-рынка, а также государственных структур, регулирующих промышленную политику и потребительский рынок в России.»

Номинации 
 Головные уборы
 Мех и кожа
 Творческая коллекция
 Ювелирная коллекция
 Дебют

Призы 
Главный приз — самый почётный в российской моде — Национальная премия «Золотое веретено» (общая масса статуэтки — 700 г). Кроме того, присуждается дополнительный приз «За честь и достоинство в профессии».

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт 
 Фестиваль «Бархатные сезоны в Сочи» станет частью программы Культурной Олимпиады. Статья от 8 октября 2009 года. / Живая Кубань
 «Бархатные сезоны в Сочи»: день третий. Статья от 10 октября 2007 года. / Modanews.RU 

Фестивали Сочи
Фестивали моды
Мода в России
Фестивали, появившиеся в 1997 году